Добрянська Павлина (1955) — політичний і державний діяч США, заступник Державного секретаря США.
 Добрянська-Коренець Ольга (1883–1973) — українська письменниця.
 Добрянська Ольга Миколаївна (1958) —  українська співачка, Народний артист України.

 Добрянська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.
 Добрянська селищна рада
 Добрянська волость

Див. також 
 Добрянський
 Добрянське
 Добрянка

Українські прізвища
Жіночі форми прізвищ